Би Джей Флорес (; род. 29 января 1979, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американо-мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой () и тяжёлой () весовых категориях. Чемпион США среди любителей (2001, 2002). Чемпион мира по версии WBF в тяжёлом весе (2007), чемпион США по версии USBA в первом тяжелом весе (2008).

Биография 
Би Джей Флорес — внук Ральфа Флореса, пилота, который разбился на небольшой самолет в дебрях Юкона (Канада) в феврале 1963 года и прожил вместе со своей пассажирской Элен Клабен 49 дней, питаясь в основном растаявшим снегом. История Ральфа и Элен была позже показана в фильме «Эй, я жива» (1975 г.)

Би Джей Флорес, родившийся в семье боксёра, начал посещать тренажерный зал в четыре года. Его отец Фрэнк Флорес обучал старших сыновей, а также помогал тренеру Кену Адамсу в подготовке будущих звёзд бокса Винса Филлипса и Кеннеди Маккинни. После окончания средней школы в Уилларде, штат Миссури, Флорес занимался американским футболом в университете Бригама Янга.

Во время посещения университета, Флорес стал миссионером мормонов в Мексике. В течение двух лет Флорес жил в одном из беднейших районов Мексики и помогал в строительстве домов, крыш и других работ малообеспеченным семьям.
В то время как в Кульякане, Флорес начал обучение в том же зале, где и Хулио Сезар Чавес мл., за жёсткое избиение партнёров во время спарринг-сессий, местные стали называть его «Peligroso», что означает «опасный».

Любительская боксёрская карьера 
Флорес провёл длительную любительскую карьеру. Завоевал титул чемпиона США в 1997 году в полутяжёлом весе.

В 2001—2002 годах Флорес снова победил на чемпионате страны, в супертяжёлом весе.

Профессиональная боксёрская карьера 
На профессиональном ринге Би Джей дебютировал в мае 2003 года. Около трёх лет проводил рейтинговые поединки.

В мае 2006 года завоевал титул чемпиона США по версии WBF в первом тяжёлом весе, нокаутировав в 1-м раунде соотечественника, Али Супрайма (15-6). В сентябре в первом раунде нокаутировал Гери Дейдела.

В январе 2007 года Флорес победил по очкам Криса Томаса, и завоевал титул чемпиона мира по версии WBF и титул США по версии NBA.

В марте 2007 года Флорес победил Патрика Нваму (12-1), и завоевал титул чемпиона США по версии IBA.

В феврале 2008 года, в элиминаторе IBF, Флорес победил соотечественника, Дарнелла Уилсона.

В марте 2010 года непобеждённый Флорес разочаровался пассивностью первого тяжёлого веса и выразил желание перейти в Смешанные единоборства.

В ноябре 2010 года вышел на ринг с чемпионом мира по версии IBO австралийцем Дэнни Грином. В чемпионском бою Флорес проиграл по очкам и потерпел первое поражение.

В 2011—2012 годах провёл 4 победных поединка, и вновь поднялся в рейтингах мирового бокса.

25 июля 2015 года уступил единогласным решением судей Бейбуту Шуменову в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBA.

15 октября 2016 года проиграл техническим нокаутом в 3-м раунде британскому боксёру Тони Белью в бою за титул чемпиона мира по версии WBC.

25 февраля 2017 года победил техническим нокаутом Джереми Бейтса и завоевал вакантный титул WBA-NABA в супертяжёлом весе.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы США по боксу среди любителей